Puchar Karpat kobiet w skokach narciarskich sezon 2016/2017 – czwarty w historii sezon cyklu Pucharu Karpat w skokach narciarskich kobiet. Rozpoczął się 7 lipca 2016 roku w Szczyrku, a zakończył 30 września 2016 roku w Râșnovie.

W pierwszym zawodach sezonu 2016/2017, rozegranych 7 lipca 2016 roku w Szczyrku na skoczni HS77 w kompleksie Skalite, zwyciężyła Polka Anna Twardosz, drugą pozycję zajęła Rumunka Diana Trâmbițaș, a trzecia była Szwedka Astrid Moberg. Dzień później na tym samym obiekcie wszystkie miejsca na podium zajęły Rosjanki – Anna Szpyniowa (1.), Głafira Noskowa (2.) i Marija Aleksandrowa (3.).

29 września 2016 na skoczni HS71 w kompleksie Trambulina Valea Cărbunării w Râșnovie zwyciężyła Diana Trâmbițaș, druga była Węgierka Virág Vörös, a trzecia Łotyszka Šarlote Šķēle. Dzień później ponownie wygrała Trâmbițaș, która wyprzedziła Šķēle (2.) i Carinę Militaru (3.).

Klasyfikację generalną cyklu wygrała Rumunka Diana Trâmbițaș (318 punktów), druga była Łotyszka Šarlote Šķēle (180 pkt.), a trzecia rodaczka Trâmbițaș – Daria Chindriș (158 pkt.). W sumie sklasyfikowano 31 zawodniczek z 12 państw.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich
2017
2016 w polskim sporcie
2016 w Rumunii
Zawody sportowe w Szczyrku